Edward Perry kan syfta på bland andra:

* Edward Aylesworth Perry (1831–1889), amerikansk politiker
 Edward Delavan Perry (1854–1938), amerikansk filolog